Andrea Cecotti – calciatore italiano
 Chiara Cecotti – calciatrice italiana
 Sergio Cecotti – politico e fisico italiano

Pagine correlate
 Ceccotti
 Cecotto